NRA est un sigle qui peut signifier :

 Nœud de raccordement d'abonnés, nom donné aux centraux téléphoniques Orange en France ;
 National Recovery Administration, était l'un des programmes du New Deal ;
 National Rifle Association (of the United Kingdom), Association des fusils cibles au Royaume-Uni ; 
 National Rifle Association of America, association à but non lucratif, de défense des droits civiques, aux États-Unis défendant les possesseurs d'armes à feu ;
 National Road Authority, l'autorité responsable de la construction des routes en Irlande ;
 National Regulatory Authority (« Autorité nationale de régulation »), terme fréquemment employé dans le domaine de la régulation dans les pays anglophones (par exemple la régulation des télécommunications) ;
 Nordic Regional Airlines, compagnie aérienne finlandaise ;
 Nouvelle règlementation acoustique, voir l'article Isolation phonique ;
 Nuclear Regulation Authority (« Autorité de réglementation du nucléaire »), autorité de sûreté nucléaire du Japon (instance de réglementation des activités nucléaires) ;
 National Recreation Area, type de zone récréative aux États-Unis.
 National Resistance Army, branche armée du "Mouvement de résistance nationale" au pouvoir en Ouganda.
 NRA ou Armée nationale républicaine, un groupuscule d'opposition à Vladimir Poutine en Russie.